Udruga Fotografski kutak (Foto kutak) osnovana je 2012. godine u Zagrebu s ciljem bavljenja fotografijom i drugim granama umjetnosti koje su s njom povezane. U početku je bila radno tijelo udruge Život i kultura, no kako je Fotografski kutak bio jedino aktivno radno tijelo udruge ona 2015. godine mijenja ime u Fotografski kutak. Udruga Fotografski kutak vodi nekoliko projekata.

Photo Quick Tour 
U cilju promicanja svijesti o poštovanju zakonskih odredbi i traženju dozvola za snimanje na lokacijama na kojima je to potrebno udruga organizira  Photo Quick Tour snimanja na zanimljivim lokacijama za koje je potrebno imati dozvole. Na taj način omogućavamo fotografima snimanje na zanimljivim i svima nedostupnim lokacijama, a sve potrebne dozvole osigurava udruga Fotogafski kutak. Neke od zanimljivih lokacija na kojima se snimalo do sada su prostorije nekadašnje tvornice TŽV Gredelj, Ornitološka postaja Savica, Park prirode Maksimir i druge zanimljive lokacije.

Fotografski kutak u četvrtak 
Fotografski kutak u četvrtak (FKUČ) su zanimljive i uvijek rado praćene rasprave između poznatih domaćih i stranih fotografa. U Fotografskom kutku u četvrtak sudjelovali su brojni proslavljeni te doma i u svijetu nagrađivani fotografi poput Antuna Cerovečkog, Julia Frangena, Kristijana Tabeta, Maria Kocipera, Marka Vrdoljaka, Martine Hohnjec, Maxa Juhasza, Paula Prescotta, Roberta Pavića, Romana Avdagića, Sanja Redcrow, Vedrana Tolića,  Zlatka Ivančoka, Željka Koprolčeca i drugih.

Fotografske radionice 
Članovi i simpatizeri udruge Fotografski kutak redovito organiziraju brojne fotografske radionice kako bi približili fotografiju kao umjetnost široj publici. Radionicama se nastoji pokazati polaznicima da fotografija nije samo medij komunikacije za čije stvaranje je dovoljno stiskati gumb na kameri dok se ne pojavi jedna dobra fotografija već da se umjetničkim promišljanjem i tehničkim znanjem može stvoriti umjetničko djelo.

Izvori 

 Službene web stranice udruge

Vanjske poveznice 
 Web stranice udruge Fotografski kutak
 Fotografski kutak na Facebooku
 Fotografski kutak na YouTubeu
 Fotografske radionice na Facebooku
 Fotografski forum

Zagreb
Hrvatske udruge